NOOMA is een voltooide serie van 24 korte films die christelijke thema's behandelen. De presentator en schrijver is Rob Bell, een Amerikaanse voorganger die in 2011 door Time Magazine een van de 100 invloedrijkste personen ter wereld werd genoemd. De naam Nooma is de fonetische spelling van de Engelse uitspraak van het Griekse woord voor 'wind', 'geest' en 'adem':  (pneuma). Elke film is zo'n 10 tot 14 minuten lang en speelt zich in een alledaagse locatie af. De eerste Nooma-film verscheen in november 2002. De laatste in juli 2009. Een Nederlandstalige variant van Nooma heet Denkstof.

Titels
 001 | Rain: Things don't always work out the way we want them to
 002 | Flame: What's up with the word love?
 003 | Trees: Do our lives really matter?
 004 | Sunday: Why do we do the things we do?
 005 | Noise: Why is silence so hard to deal with?
 006 | Kickball: Why can't we always have what we want?
 007 | Luggage: It isn't always easy to forgive
 008 | Dust: Does God believe in us?
 009 | Bullhorn: Can we separate loving God and loving others?
 010 | Lump: A lot of us have done things in our lives we are ashamed of
 011 | Rhythm: What does it mean to have a relationship with God?
 012 | Matthew: Suffering the loss of someone we love can be the most difficult thing in life to deal with
 013 | Rich: Maybe God has blessed us with everything we have so we can bless and give to others
 014 | Breathe: Our physical breath is actually a picture of a deeper spiritual reality
 015 | You: Some of the central claims of the Christian faith are the source of many discussions and heated debates. But are we always debating the right things?
 016 | Store: We all get angry about things from time to time
 017 | Today: How much time and energy do we spend wishing things were how they used to be?
 018 | Name: Why are we so concerned with what other people think, say, or look like?
 019 | Open: What if there’s more to prayer than just God listening and answering?
 020 | Shells: What are we really doing with our time?
 021 | She: When we omit the feminine, are we missing a very fundamental part of God's nature?
 022 | Tomato: Do we try so hard to live the perfect life that we miss out on how to truly live?
 023 | Corner: Why is it that often when we get what we want, we still feel empty?
 024 | Whirlwind: What do we do when there aren't nice, neat answers?

Externe links
 Officiële website Nooma.com
 Producent Flannel website

Filmreeks